Ospedale di San Leonardo – struttura ospedaliera di Stagno (frazione di Collesalvetti in provincia di Livorno)
Ex ospedale civile di San Leonardo – antico ospedale di Treviso, oggi parte del cosiddetto Quartiere latino.
 Ospedale di San Leonardo – antico ospedale sito a York ora sito archeologico